Prezzemolo (Petroselinum crispum) – pianta biennale originaria delle zone mediterranee
 Prezzemolo – mascotte del parco di divertimenti Gardaland
 Prezzemolo – serie televisiva d'animazione
 Prezzemolo – giornale a fumetti mensile